Bjeloševina je lahko:
 Bjeloševina, Nikšić (Črna gora)
 Bjeloševina, Pljevlja (Črna gora)